Brown River (engl. für „brauner Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

 Brown River (Neuseeland), Nebenfluss des Poerua River auf der Südinsel von Neuseeland
 Brown River (Nunavut), Zufluss der Wager Bay in Nunavut, Kanada
 Brown River (Comet River), Nebenfluss des Comet River in Australien

Siehe auch:
 Browns River